Eric Robinson (né le  à Bellmawr dans l'État du New Jersey aux États-Unis) est un joueur professionnel américain de hockey sur glace. Il évolue au poste d'ailier gauche.

Biographie

Carrière en club

Vie privée 
Il est le frère de Buddy Robinson qui est sous contrat avec les Blackhawks de Chicago.

Statistiques

En club 

|-
| 2013-2014 || Fighting Saints de Dubuque || USHL ||50 ||8 ||16 ||24 ||24 ||3 ||0 ||0 ||0 ||0
|-
| 2014-2015 || Tigers de Princeton || ECAC ||27 ||2 ||2 ||4 ||8 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2015-2016 || Tigers de Princeton || ECAC ||31 ||7 ||4 ||11 ||10 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2016-2017 || Tigers de Princeton || ECAC ||34 ||13 ||8 ||21 ||12 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2017-2018 || Tigers de Princeton || ECAC ||36 ||17 ||14 ||31 ||44 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2017-2018 || Blue Jackets de Columbus || LNH ||1 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2018-2019 || Monsters de Cleveland || LAH ||45 ||12 ||12 ||24 ||15 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2018-2019 || Blue Jackets de Columbus || LNH ||13 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2019-2020 || Monsters de Cleveland || LAH ||14 ||3 ||2 ||5 ||6 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2019-2020 || Blue Jackets de Columbus || LNH ||50 ||7 ||5 ||12 ||12 ||10 ||1 ||0 ||1 ||0
|-
| 2020-2021 || Blue Jackets de Columbus || LNH ||56 ||8 ||10 ||18 ||4 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2021-2022 || Blue Jackets de Columbus || LNH ||67 ||10 ||17 ||27 ||18 ||- ||- ||- ||- ||-

| 187 || 25 || 32 || 57 || 34 || 10 || 1 || 0 || 1 || 0

Au niveau international 

|-
| 2021 || align=left| États-Unis || align=left|Championnat du monde || 10 || 0 || 3 || 3 || 2 || align=left| Médaille de bronze

Références 

Naissance en juin 1995
Naissance dans le comté de Camden (New Jersey)
Joueur international américain de hockey sur glace
Attaquant de hockey sur glace
Joueur des Tigers de Princeton
Joueur de la Ligue nationale de hockey non repêché
Joueur des Monsters de Cleveland
Joueur des Blue Jackets de Columbus